RWN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rivne (Ucraina)